En linguistique, l'élatif (abréviation : ) peut désigner :

 un cas grammatical exprimant le lieu de l'intérieur duquel provient un mouvement. Dans certaines langues, ce cas est marqué par un suffixe spécifique, par exemple :
 -sta/-stä en finnois : talo « maison » → talosta « (en sortant) de la maison » ;
 -st en estonien : maja « maison » → majast « (en sortant) de la maison » ;
 -ból/-ből en hongrois : a ház « la maison » → a házból « (en sortant) de la maison ».

 un degré de comparaison de l'adjectif en grammaire arabe, indiquant l'intensité de la qualité indiquée, et couvrant les diverses valeurs de comparatif de supériorité et de superlatif de supériorité, relatif ou absolu. Par exemple kabīr كبير « grand » a pour élatif akbar أكبر qui peut être traduit « plus grand » (comparatif) ou « le plus grand » (superlatif) selon le contexte.

Cas grammatical
Morphologie linguistique